2 miejscowości w Polsce: 
 Mokry Dwór – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Siechnice
 Mokry Dwór – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański